TXT lahko pomeni:

 v računalništvu datotečno končnico za besedilne datoteke. To so datoteke, shranjene brez oblikovnih podatkov. Podatki sami so po navadi kodirani v naboru znakov ASCII, včasih pa v Unicode zapisih, kot sta UTF-8 ali UTF-16,
 v celičnih telefonskih omrežjih družbe, mobilnem telefonskem operaterju Vodafone kot okrajšava za sporočila SMS.